Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2010 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Roger Federer. Das Finale bestritten Tomáš Berdych und Rafael Nadal, welches Nadal in drei Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2008) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.

In der ersten Runde fand das längste Tennismatch aller Zeiten statt. Für Details siehe Artikel: John Isner – Nicolas Mahut bei den Wimbledon Championships 2010

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel 2010 (PDF; 20 kB)

Herreneinzel
2010